Amerikai Egyesült Államok
 Wheaton, település Illinois államban
 Wheaton, település Maryland államban
 Wheaton, település Minnesota államban